Sierra Gorda (Chili), een gemeente in de Chileense provincie Antofagasta in de regio Antofagasta
 Sierra Gorda (territorium), een voormalig federaal territorium van Mexico